Мари́на Ле́бедева: Лебедева, Марина Михайловна (род. 1955) — российский политолог и педагог.
 Лебедева, Марина Петровна (род. 1985) — казахстанская биатлонистка.
 Лебедева, Марина Яковлевна — депутат Государственной Думы ФС РФ четвёртого созыва.